Заводь — многозначное слово:

 Заводь — часть акватории реки, защищённая от ледохода и течения.

Топоним 
 Заводь — деревня в Галичском районе Костромской области.
 Заводь — деревня в Шарьинском районе Костромской области.
 Заводь — деревня в Краснобаковском районе Нижегородской области.

Гидроним 
 Заводь — озеро в Порецком районе Чувашии.